Wachtum steht für:

 Wachtum (Löningen), Ortsteil der Stadt Löningen im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Wachtum, Ortsteil der Gemeinde Coevorden in der Provinz Drenthe, Niederlande